Дарья Михайловна Балясникова (26.03.1897, Ивановская область — 22.09.1989) — звеньевая колхоза имени Стаханова Пучежского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 26 марта 1897 года в селе Сорвачево Пучежского района Ивановской области в крестьянской семье. Русская.

В конце 1920-х годов вступила во вновь организованный колхоз, получивший позднее имя Стаханова. Работала в полеводческой бригаде у своей тезки М. И. Балясниковой, была звеньевой льноводческого звена. Всегда сдавала лен высокого качества, в тресте была на третьем месте. В 1948 году за высокие урожаи награждена орденом Ленина. В 1949 году получила на своем участке рекордный урожай.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1950 года Балясниковой Дарье Михайловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Работала в колхозе до выхода на пенсию. Избиралась депутатом сельского и районного Советов народных депутатов, народным заседателем районного суда. Вырастила и воспитала четверых детей.

Жила в селе Луговое. Скончалась 22 сентября 1989 года. Похоронена на городском кладбище города Пучежа.

Награждена двумя орденами Ленина, медалями, также четырьмя медалями ВДНХ.

Ссылки

Литература 
 Знаменосцы рабочего края. Ярославль, 1987.

Герои Социалистического Труда